Hanan - écrit à l'anglaise sans E - est un prénom féminin d'origine arabe, حنان, en référence au mot « el hanane / الحنان » qui veut dire douceur et tendresse. Il est écrit à la française avec un E à la fin : Hanane. Il existe également en tant que prénom masculin d'origine hébreu, חנן, au sens de grâce. Tous deux sont issus de la racine trilitère Ḥ-N-N.

Prénom masculin 
 Hanan d'Isqiya, rabbin babylonien du VIe siècle,
 Hanan ben Hanan, grand prêtre du Temple de Jérusalem, mort en 68 après Jésus-Christ,
 Hanan ou Anân ben Seth, grand prêtre du Temple de Jérusalem au début du Ier siècle,
 Hanan Maman, footballeur israélien, né en 1989.

Prénom féminin 
La transcription Hanan - à l'anglaise, sans e muet à la fin - correspond également à la transcription Hanane à la française.
 Hanan Ashrawi, militante politique palestinienne ;
 Hanan El-Cheikh, née en 1945, écrivain de langue arabe ;
 Hanan Kattan (née en 1962), productrice et réalisatrice jordanienne ;
 Hanan Khaled, née en 1968, athlète égyptienne ;
 Hanan Tork, actrice égyptienne,

Patronyme 
 Lamiaa Hanan, née en 2002, escrimeuse tunisienne.
 Ralph Hanan, 1909 - 1969, homme politique néo-zélandais.
 Tal Hanan, homme d'affaires israélien.

Homonymie 
 Hannan
 Anan

Prénom épicène
Homonymie de patronyme